Блатняк:

 Блатняк, Драган (род. 1981) — боснийский и хорватский футболист. 
 Блатная песня
 Русский шансон